Миха́йловский собо́р, храм во и́мя Архистрати́га Михаи́ла — одна из древнейших построек и памятник архитектуры XI—XVIII веков в ансамбле Выдубицкого монастыря. Собор был сооружён в 1070—1088 годах Всеволодом Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого.

История 
В 1070 году киевским князем Всеволодом Ярославичем был заложен и построен собор Архистратига Михаила по случаю рождения своего сына Ростислава. После строительства был освящён митрополитом Иоанном III.
Изначально собор представлял собой крестово-купольное, трёхнефное шестистолпное, вытянутое по восточно-западной оси сооружение с узкими боковыми нефами, построенное в технике утопленного ряда. С севера и юга к собору примыкали княжеские усыпальницы.

С точки зрения геологии, место, выбранное для возведения собора, было сложным — на обрыве, прямо над Днепром. Поэтому, уже с XII века восточную стену храма периодически разрушали оползни, случавшиеся вследствие наводнений, подмывавших берег.
При княжении Рюрика Ростиславича с 10 июля по 24 сентября 1199 года зодчим Петром Милонегом была сооружена подпорная стена (Выдубицкая стена, не сохранилась), поддерживавшая склон холма, на котором стоял храм.

Тем не менее, в XVI веке половина Михайловской церкви (купол и вся алтарная часть) всё же рухнула в Днепр вместе с подпорной стеной Милонега.

В середине XVII века полуразрушенный храм реставрировал на собственные средства митрополит Пётр Могила, при котором в 1630-е годы Выдубицкий монастырь был отобран у униатов. Интерьер собора был поделён на два этажа сводами, сохранившимися до наших времён. В нижней части расположился Михайловский алтарь, а в верхней — в честь Благовещения. Алтарь и купол были сооружены из дерева.

После пожара 1760 года и уничтожения деревянных пристроек, собор был восстановлен в 1767—1769 годах архитектором  в стиле украинского барокко, по проекту которого был сооружён каменный алтарь и завершение купола — «баня».

В 1920—1930 годах Михайловский собор принадлежал УАПЦ.
В 1934 году, после ареста последнего настоятеля отца Павла (Высочанского) собор был закрыт. Здание использовалось как военный склад. После Великой Отечественной войны в нём размещалась часть фондов Центральной научной библиотеки.
С 1975 года в нём располагались фонды Института археологии.
 
Архитектурно-археологические исследования собора в разное время проводили: А. Д. Эртель и В. П. Пещанский в 1916 году, М. К. Каргер в 1945 году, И. И. Мовчан в 1972—1973 годах.
Во время реставрационных работ в 1974—1981 годах в интерьере была обнаружена фресковая живопись XI века и росписи XVIII—XIX веков.

В южной стороны собора находится небольшое здание отпевальни, построенное в середине XVIII века.
На фасаде Михайловского собора в 1982 году, в связи с празднованием 1500-летия основания Киева, была установлена мемориальная доска Петру Милонегу. Доска выполнена из гранита, на ней — барельефный портрет Милонега. Архитектор проекта — В. В. Савченко.

В 1991 году храм был передан УПЦ КП.

В наши дни из домонгольских времён сохранилось две стены с характерной кладкой периода Киевской Руси.

Изображения

Литература 
 «Киев. Энциклопедический справочник». Под редакцией А. В. Кудрицкого. Издание третье (дополненное) Главная редакция Украинской Советской энциклопедии. 1986 г. Стр. 395.
 Кілессо Т. С. Видубицький монастир. — К.: Техніка, 1999. — 127 с.: іл. — (Національні святині України). ISBN 966-575-171-9
 Інна Дорофіенко, Наталія Логвин, Ольга Мамолат, Михайло Селівачов. Михайлівська церква XI—XVIII ст. // Звід пам’яток історії та культури України: Енциклопедичне видання: у 28 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. — К.: Головна редакція Зводу пам’яток історії та культури при видавництві «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. — Кн. 1. — Ч. 1. — Київ. — А — Л. — 608 с.

Ссылки 
 Фотография Михайловского собора в Выдубицкиом монастыре

Православные храмы Киева
Соборы Киева
Киев Выдубицкий
Киев
Здания и сооружения, заложенные в 1070 году
Здания и сооружения, построенные в 1088 году
Православные храмы XI века
Памятники архитектуры Украины национального значения